Marcala kan syfta på:

Honduras 

 Marcala (kommun), Departamento de La Paz, 
 Marcala (ort), Departamento de La Paz,